Acrodictys — рід грибів родини Acrodictyaceae. Назва вперше опублікована 1961 року.

Класифікація 
До роду Acrodictys відносять 45 видів:

Примітки

Джерела 
 Ellis, M.B. 1961. Dematiaceous hyphomycetes. II. Mycological Papers. 79:1-23 - P.5

Роди грибів
Сордаріоміцети